Mihai Olteanu se poate referi la:
 Mihai Olteanu (n. 1980), jucător de fotbal la CS Mioveni
 Mihai Olteanu, fost jucător de fotbal și antrenor la Oțelul Galați
 Mihai Teodor Olteanu (n. 1953), pictor